Радойчич:

 Радойчич, Даница — певица из Сербии, представительница Сербии на конкурсе песни Евровидение 2011.
 Радойчич, Игорь — спикер Народной скупщины Республики Сербской.
 Радойчич, Никола — сербский историк-медиевист.